Убийство Дарьи Дугиной, российской журналистки, политолога и евразийской активистки, дочери философа Александра Дугина произошло 20 августа 2022 года, приблизительно в 21:00 (по другой информации, около 21:30 или 22:00) на Можайском шоссе в районе подмосковного посёлка Большие Вязёмы. В автомобиле, которым управляла Дугина, сработало взрывное устройство.

Личность убитой 

Дарья Дугина родилась 15 декабря 1992 года в Москве в семье идеолога евразийского движения, философа Александра Дугина и философа Наталии Мелентьевой. Во время учёбы на философском факультете МГУ Дугина в 2012—2013 учебном году прошла академическую стажировку в Университете Бордо III. Владела французским языком. В 2014 году окончила философский факультет и поступила в аспирантуру МГУ. Подготовила диссертацию на получение учёной степени кандидата философских наук, однако так и не защитила её.

Дугина поддерживала тесные связи с французскими ультраконсервативными интеллектуальными кругами. По данным Bellingcat, перед президентскими выборами во Франции 2017 года журналистка участвовала в попытках России повлиять на Марин Ле Пен для отмены санкций.

В конце 2010-х годов Дугина начала высказываться в российских СМИ по внешнеполитическим и внутриполитическим событиям. Дарья Дугина работала журналисткой, писала для государственных и близких к власти СМИ, таких как Russia Today, «Звезда» и «Царьград» под псевдонимом Дарья Платонова. В качестве комментатора Дарья Дугина появлялась и в других российских СМИ — в издании Mash, на радио «Комсомольская правда», на телеканале «Царьград ТВ», на сайте «Геополитика.ру». Дарья Дугина также подготавливала материалы для сайта её отца dugin.tv, выступала спикером на мероприятиях Евразийского движения, являлась политическим обозревателем Международного евразийского движения, возглавляемого её отцом. Работала главным редактором сайта United World International (создан в 2020 году) Евгения Пригожина.

Дарья Дугина публично поддерживала вторжение России на Украину. Она подготовила репортаж с завода «Азовсталь», занятого российской армией. Дугина была одним из авторов готовящейся к выходу осенью 2022 года «Книги Z» с рассказами о российских военных, участвовавших во вторжении.

По оценке властей Великобритании, являлась частым и известным источником () дезинформации об Украине и российском вторжении. В 2022 году США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия ввели против неё персональные санкции за её деятельность на посту главного редактора United World International и, по оценкам властей данных стран, распространение дезинформации.

Обстоятельства убийства 
Дугина возвращалась домой с ежегодного семейного литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Неизвестно, являлась ли мишенью она сама или её отец, который не поехал с ней, в последний момент почему-то пересев в другую машину. По данным газеты «Коммерсантъ», после взрыва внедорожник Toyota Land Cruiser Prado потерял управление, остановился и загорелся. По данным издания, в салоне было обнаружено сильно обгоревшее тело. В то же время, по мнению Проверено.Медиа, эта информация является ошибочной, а в действительности взрывом машине оторвало крышу, а Дугину, сидевшую за рулём, выбросило наружу. На место преступления прибыл сам Дугин. Автомобиль, при взрыве которого погибла 29-летняя Дарья Дугина, был 2021 года выпуска и принадлежал ей самой, а не отцу, как предполагалось ранее.

Журналист Дмитрий Михайлин, присутствовавший на фестивале «Традиция», рассказал, что участники фестиваля слышали взрыв на Можайском шоссе. Сам он не придал этому значения, поскольку рядом с Захарово находится танковый полигон «Алабино». Он вспоминал: «Было ли на фестивале какое-то ощущение „чего-то такого“? Нет, не было».

Прощание и похороны 

23 августа состоялась церемония прощания с Дарьей в телецентре «Останкино». На церемонии прощания присутствовали свыше 200 человек, в том числе лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий (который отметился высказыванием «Одна страна, один президент, одна победа», что является калькой с нацистского лозунга Один народ, один рейх, один фюрер), председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, член Общественной палаты Екатерина Мизулина, писатель Захар Прилепин, телеведущий Дмитрий Киселёв, бизнесмен Евгений Пригожин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, медиамагнат Константин Малофеев. Представитель президента России Игорь Щёголев вручил Александру Дугину орден Мужества дочери.

Отпевание Дарьи Дугиной состоялось в единоверческом Михаило-Архангельском храме РПЦ, в нём принял участие патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, который  по окончании богослужения от имени святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла передал соболезнования и слова молитвенной поддержки Александру Дугину и родственникам погибшей. После отпевания состоялось погребение. Дарья Дугина похоронена на кладбище в селе Михайловская Слобода в Раменском городском округе, рядом с могилой бабушки.

Расследование 
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «убийство, совершённое общеопасным способом». В сообщении ведомства говорится, что «прорабатываются все возможные версии совершённого преступления». Издания Baza и «Коммерсантъ» писали, что одной из версий было покушение на жизнь Александра Дугина. Делом занялась прокуратура Московской области. Позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Дугиной в центральный аппарат СК РФ. Следствие полагает, что убийство было заказным, а под днищем автомобиля со стороны водителя было установлено взрывное устройство. Согласно сообщению ТАСС, взрывное устройство имело мощность 400 г тротила. Части бомбы были отправлены на экспертизу. 22 августа ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что автомобиль, в котором погибла Дарья Дугина, был взорван дистанционно. По предварительным результатам вскрытия, Дугина умерла практически мгновенно в результате шока, вызванного тяжелыми травмами, в том числе травматической ампутацией конечности.

22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства: по версии ведомства, «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами». В ФСБ назвали возможным исполнителем гражданку Украины, уехавшую вместе с дочерью в Эстонию после предполагаемого участия в преступлении. По данным ФСБ, для организации убийства Дугиной и получения информации о её образе жизни подозреваемая арендовала квартиру в Москве в доме, где жила Дугина. ФСБ опубликовала несколько видео с подозреваемой, на которых видно, как она въезжает в Россию, входит в подъезд Дугиной и выезжает из России в Эстонию. 29 августа ФСБ сообщила о наличии в деле ещё одного подозреваемого: по версии следствия, соучастником убийства Дугиной был гражданин Украины, который проживал в Донецке и выехал оттуда в начале июля. Утверждается, что он обеспечил поддельными документами и автомобильными номерными знаками первую подозреваемую, и участвовал в изготовлении бомбы.

2 ноября Басманный суд на 2 месяца заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной — Наталью Вовк. Срок содержания обвиняемой будет исчисляться с момента экстрадиции на территорию РФ или задержания внутри России.

Реакция 
Российские власти обвиняют в совершении преступления спецслужбы Украины, украинские власти отвергают свою причастность к убийству. Эстонские власти назвали бегство предполагаемого убийцы из России через границу с Эстонией провокацией ФСБ России.

В связи с убийством Дарьи Дугиной соболезнования семье выразили такие высокопоставленные российские лица, как патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин. Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

24 августа папа римский Франциск в своём обращении по случаю полугода войны на Украине упомянул Дарью Дугину, назвав её «невинной жертвой» войны. Заявление Франциска подверглось резкой критике со стороны посла Украины в Ватикане Андрея Юраша.

Память 
21 сентября 2022 года глава администрации Ясногорского района Тульской области  подписал распоряжение о присвоении одной из улиц города Ясногорска имени Дарьи Дугиной.

Неофициальные версии 
По словам живущего в Киеве бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва, убийство Дугиной — дело рук подпольной группы диверсантов, борющихся с режимом Владимира Путина, а за её убийством стоит некая «Национальная республиканская армия». По его словам, он поддерживал связь с группировкой, которая взяла на себя ответственность. Пономарёв отметил, что партизаны ожидали, что во взорванной машине будет не только Дарья Дугина, но и её отец, и что дата подрыва машины выбрана не случайно — ровно за год до этого Дугин написал твит с фразой: «То, что меня не убивает, убивает кого-то ещё».

По сообщению The New York Times, со ссылкой на источники в разведывательных службах США, к гибели Дугиной причастны украинские власти. Источники газеты согласились с предположением, что настоящей целью преступников мог быть отец погибшей, но не смогли указать, кто именно в правительстве Украины отвечал за проведение операции и была ли она одобрена президентом Зеленским. Вместе с тем, отмечается, что США никоим образом не причастны к случившемуся и не способствовали ему, в том числе, средствами наводящей информации. Также было сообщено, что власти США заранее даже не знали об этой операции, а если бы знали, то выступили бы против её проведения.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Журналисты, убитые в России
Убийства, совершённые в 2022 году
Убийства в России
Убитые политики России
Александр Дугин
Убийства журналистов